

Antropologia 
 Ga − gruppo etnico del Ghana
 Ga − lingua parlata dai ga

Sigle 
 General American – variante dell'inglese americano
 Giudice amministrativo
GA – Algoritmo Genetico

Chimica 
 Ga − simbolo chimico del gallio
 GA − sigla del tabun, un gas nervino

Codici 
 GA − codice vettore IATA di Garuda Indonesia
 ga − codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua irlandese
 GA − codice ISO 3166-1 alpha-2 del Gabon
 GA − codice ISO 3166-2:ES della Galizia (Spagna)
 GA − codice ISO 3166-2:ET di Gambela (Etiopia)
 GA − codice ISO 3166-2:HT di Grand'Anse (Haiti)
 GA − codice ISO 3166-2:GN di Gaoual (Guinea)
 GA − codice ISO 3166-2:GW della Regione di Gabú (Guinea-Bissau)
 GA − codice ISO 3166-2:IN di Goa (India)
 GA − codice ISO 3166-2:MD di Gagauzia (Moldavia)
 GA − codice ISO 3166-2:US della Georgia (Stati Uniti d'America)

Informatica 
 .ga − di primo livello del Gabon
 GA – Google Authenticator – servizio di generazione token per autenticazione a due fattori
GA – General availability (Disponibilità generale) – Disponibilità di un prodotto software per l'acquisto

Altro 
 GA − rivista di architettura giapponese
 GA − simbolo del gigaampere
 Ga − simbolo del gigaannum
 GA − targa automobilistica di Gdynia (Polonia)
 GA − targa automobilistica di Galanta (Slovacchia)

Altri progetti